Андре́й У́сов:
 Усов, Андрей Леонтьевич (род. 1974) — российский тележурналист.
 Усов, Андрей Михайлович (1917—1987) — советский офицер, танкист.